Alexander Schischkow () ist der Name von:

* Alexander Ardalionowitsch Schischkow (1799–1832), russischer Dichter, Schriftsteller und Übersetzer
 Alexander Semjonowitsch Schischkow (1754–1841), russischer Staatsmann und Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, Staatssekretär und Minister für Volksbildung; Admiral, Literaturkritiker, Memoirenschreiber
 Alexander Wassiljewitsch Schischkow (1883–1920), russischer Revolutionär und Bolschewik